Fondoga steht für:

 Fondoga (Kourfeye Centre), Weiler in der Gemeinde Kourfeye Centre in Niger
 Fondoga, Weiler im Arrondissement Niamey II von Niamey in Niger, siehe Fondo Ga (Niamey)
 Fondoga (Simiri), Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger
 Fondoga (Yélou), Weiler in der Gemeinde Yélou in Niger